Muge ist der Name folgender Orte:

 Muge, Gemeinde im Kreis Salvaterra de Magos, Portugal
 Muge (Guangning) (木格镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong 

Muge ist der Familienname folgender Personen:

 Amélia Muge (* 1952), portugiesische Sängerin mosambikanischer Herkunft
 Emily Chebet Muge (* 1986), kenianische Langstreckenläuferin
 Some Muge (1959–1997), kenianischer Langstreckenläufer